Pleissner oder Pleißner bezeichnet

 Pleissner Guss, 1908 von Otto Pleissner gegründete Gießerei für Industriearmaturen und Pumpen in Herzberg am Harz, einer der führenden Stahlgusshersteller in Europa
 Gustav Pleissner Eisengießerei, 1898 von Gustav Pleißner in Elze gegründeter Grauguss und Sphäroguss-Produzent

Pleissner oder Pleißner ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Pleissner (1913–1948), deutscher Kriegsverbrecher, Kommandoführer des Krematoriums im KZ Buchenwald
 Marie Pleißner (Luise Marie Pleißner; 1891–1983), deutsche Frauenrechtlerin und Lehrerin
 Rudolf Pleissner (1889–1977), deutscher Maler